William Neill ist der Name folgender Personen:

* William Neill (Rugbyspieler) (1884–1964), australischer Rugbyspieler 
 William Neill (Politiker) (1889–1960), nordirischer Politiker (Ulster Unionist Party)  
 William Neill (Dichter) (1922–2010), schottischer Dichter  

Siehe auch:
 Roy William Neill (1887–1946), irischer Regisseur